
Molekulska formula -{C9H13NO}- se može odnositi na:
 Gepefrin
 Katin
 4-Hidroksiamfetamin
 -{N}--metiltiramin
 -{L}--norpseudoefedrin
 Fenilpropanolamin, psihoaktivni lek